Cerocorticium — рід грибів родини мерулієві (Meruliaceae). Назва вперше опублікована 1899 року.

Класифікація 
До роду Cerocorticium відносять 20 видів:

Примітки

Джерела 
 Hennings, P. 1900. Fungi monsunenses. Monsunia. 1:137-174 — P.138

Роди грибів
Мерулієві